Belowo () ist ein bulgarischer und russischer Ortsname:

Bulgarien:
 Belowo (Bulgarien), Stadt in der Oblast Pasardschik

Russland:
 Belowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Perpolken, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Belowo, Stadt in der Oblast Kemerowo
 Belowo (Kostroma, Nerechta), Dorf im Rajon Nerechta, Oblast Kostroma
 Belowo (Kostroma, Tschuchloma), Dorf im Rajon Tschuchloma, Oblast Kostroma
 Belowo (Kurgan), Dorf in der Oblast Kurgan
 Belowo (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod
 Belowo (Perm), Dorf in der Region Perm